Kupidyn (fr. Cupido) – francuski serial animowany z 1991 roku stworzony przez Bernarda Deyriès i Georges’a Domenech.

Wersja polska 
W Polsce serial został wydany w latach 90. na kasetach VHS z polskim lektorem i francuskim dubbingiem. Dystrubacja: Eurocom.

 Wersja polska: Studio Opracowań Dźwiękowych w Łodzi
 Dialogi: Katarzyna Gregorowicz
 Lektor: Mariusz Siudziński

Fabuła 
Kupidyn (fr. Cupido), to mały aniołek pochodzący z planety Évole przybył na Ziemię jako „siewca miłości". Na Ziemi spotyka parę zakochanych - Wiktora i Sophie, z którymi się zaprzyjaźnia. Dziewczyna pracuje w szkole jako nauczycielka, natomiast jej chłopak obejmuje stanowisko burmistrza Barbocji (fr. Couleurville). Miasto to jest podzielone na cztery odrębne dzielnice, którym przypada jedna barwa: biała, żółta, czerwona i niebieska. Każdy kolor jest nadzorowany przez odpowiedniego dworzanina. W całym mieście jedynie Victor, Sophie oraz książę nie przynależą do żadnej barwy. Celem Wiktora i Sophie jest szerzenie miłości między czterema kolorami. Aby móc mieszać barwy, wykorzystują zdolności Kupidyna (później dołącza do nich Kupidynka Cupidette), który swoimi strzałkami miłości sprawia, że każdy mieszkaniec miasta może zakochać się w przedstawicielu innej barwy, a także pokochać inne zwierzęta, a nawet przedmioty nieożywione. Słodki Cupido nie wystrzeli jednak strzałki miłości bez nagrody. W rzeczywistości jest wielkim miłośnikiem ciast i słodyczy, dlatego też za każdym razem Sophie przygotowuje mu pyszne wypieki. Działania „siewców miłości” próbują zniweczyć dworzanie księcia, którzy spotykają się bardzo często i potajemnie knują intrygi. Ich celem jest podsycanie nienawiści pomiędzy czterema barwami. Nie mogą znieść myśli, że wszyscy różnokolorowi mogą ze sobą żyć razem w zgodzie i harmonii. Do realizacji swoich niecnych planów wykorzystują swoich wiernych popleczników, do których należą m.in. profesor Savant i sierżant Bruno.
Barbocją (fr. Coulerville) tak naprawdę kierują dworzanie, książę poświęca swój czas na malowaniu pejzaży, nie przypuszcza nawet jak nikczemna jest cała czwórka, która go otacza. Wobec powyższego wszystko spoczywa w rękach małego aniołka. Kupidyn musi wkroczyć do akcji aby w mieście zapanowała miłość i harmonia.

Obsada (głosy) 
 Brigitte Lecordier : Kupidyn
 Olivier Destrez : Wiktor
 Dorothée Jemma : Sophie
 Philippe Dumat : Hrabia Niebieski
 Henri Poirier : Baron Biały
 Francis Lax : Markiz Żółty / Profesor Savant
 Évelyne Grandjean : Hrabina Czerwona / kupidynka Cupidette
 Roger Carel : Książę
 Maurice Sarfati : Sierżant Bruno
 Jacques Ciron : Majordomus Charles
Źródło:

Postacie 
Siewcy miłości:
 Kupidyn (fr. Cupido) - mały aniołek, którego celem jest szerzenie miłości w Barbocji (fr. Couleurville). Kocha Sophie i Wiktora. Oprócz tego uwielbia łakocie.
 Wiktor (fr. Victor) - wysoki, przystojny brunet, zakochany w Sophie. Jest burmistrzem miasta. Posiada ogromny teleskop, przez który obserwuje, co się wokół dzieje. Zdobytą wiedzę wykorzystuje do obmyślania planów szerzenia miłości w Barbocji.
 Sophie – piękna, młoda nauczycielka, swym wyglądem przypomina Lalkę Barbie – różowa sukienka i długie blond włosy. Bardzo kocha Wiktora. Jej obowiązkiem jest pieczenie ciastek dla Kupidyna.
 Cupidette – kupidynka, pojawia się dopiero w 14 odcinku całej serii. Pomaga pozostałym w szerzeniu miłości w mieście.

Czwórka niegodziwych dworzan:
 Baron Biały (fr. Le Ministre du Blanc) – czuwa nad bezpieczeństwem w Couleurville. Kieruje policją i wydaje rozkazy sierżantowi Bruno. Zależy mu na schwytaniu „siewców miłości”.
 Markiz Żółty (fr. Le Ministre du Jaune) – najmłodszy z całej czwórki, posiada luksusową limuzynę, dysponuje twierdzą pełną pułapek, to w niej przechowywano m.in. skradziony łuk i strzały, które należały do Kupidyna.
 Hrabina Czerwona (fr. Le Ministre du Rouge) – jedyna kobieta w całej świcie, za to najbardziej wredna i złośliwa ze wszystkich.
 Hrabia Niebieski (fr. Le Ministre du Bleu) – jest najstarszy z całej czwórki, inicjator pomysłów, do swych intryg często wykorzystuje Profesora Savant. Jego znakiem rozpoznawczym jest monokl na prawym oku oraz laska.
Pozostali:
 Profesor Savant – uczony, naukowiec, reprezentuje kolor niebieski. Twórca wielu wynalazków m.in. fontanny nienawiści i eliksiru okrucieństwa.
 Sierżant Bruno – policjant, przedstawiciel barwy białej, wykonuje polecenia Barona Białego. W odcinku: „Zakazany owoc” przebiera się za nieznajomą kobietę, która przesyła „jabłka miłości” w prezencie od księcia dla Sophie i Wiktora.
 Książę – jest zbyt pochłonięty malowaniem niż rządzeniem w Couleurville, nie zdaje sobie sprawy jak sytuacja panuje w mieście, jest mało rozgarnięty w tych sprawach, czasami zachowuje się infantylnie, a jego świta to wykorzystuje.
 Charles – majordomus księcia, poważny z charakteru i małomówny, uwielbia sprzątać.

Spis odcinków

Opis odcinków 
 3. Zakazany owoc
Hrabia Niebieski wymyśla kolejną intrygę, której celem staje się para zakochanych - Wiktor i Sophie. Dworzanie nie mogą znieść myśli, że owa para darzy siebie tak gorącym uczuciem jakim jest miłość, dlatego też postanawiają to zmienić. Do tego celu wykorzystują możliwości Profesora Savant, który wynalazł eliksir okrucieństwa. Napój ten wywołuje złość i nienawiść u każdego, kto tylko go skosztuje. Dworzanie chcą podać jabłka nasączone tym eliksirem kochającej się parze. Sierżant Bruno przebiera się za tajemniczą kobietę, która w podarku od samego księcia wręcza jabłka Wiktorowi i Sophie. Para niczego nie podejrzewając zjada owoce zatrute nienawiścią. Mały Kupidyn znów musi zadziałać, by pokrzyżować niegodziwe plany szajki dworzan.

 4. Dzień boksu
Tym razem Hrabia Niebieski postanawia zorganizować w mieście dzień boksu, który zmusi „siewców miłości” do ingerencji. Zamierza zastawić pułapkę na Kupidyna, w środku ringu jest przygotowana ukryta klatka, która uruchomi się automatycznie, gdy tylko mały aniołek pojawi się wewnątrz. Na domiar złego walczący ze sobą bokserzy mają za zadanie dać mu porządny wycisk.

 6. Najlepszy uczeń roku
Dworzanie chcą, aby honorowym uczniem roku został najbardziej niegrzeczny chłopak w całej szkole. Aby uchronić go przed działaniem strzałek Kupidyna znów korzystają z pomocy profesora Savant. Moczą chłopaka w specjalnej kadzi nasączonej odtrutką na miłość i dobro. Chłopak jednak jest nieposłuszny i zachowuje się agresywnie, w wyniku czego wylewa całą zawartość kotła na podłogę. Szczęście sprawiło, że nie został do końca zamoczony w miksturze. Jedynie prawa jego ręka pozostała sucha. Profesor Savant aby mieć 100% pewność, że chłopak nie ulegnie działaniu miłości, podarowuje mu swoją rękawiczkę, która przez przypadek została nasączona miksturą. Dworzanie są przekonani, że ich plan wypali - zły i nikczemny chłopak nie zostanie ugodzony strzałą kupidyna i otrzyma tytuł najlepszego ucznia roku. Sophie jako nauczycielka w szkole, do której uczęszcza chłopiec, jest załamana. Wiktor i Cupido postanawiają użyć wszystkich możliwych sposobów, aby zmusić chłopaka do zdjęcia rękawicy i ugodzić go strzałą miłości.

 8. Łuk i strzały
Pewnego dnia Kupidyn jest tak zmęczony, że nie ma sił wracać do domu i postanawia przespać się w koszu na śmieci na rogu ulicy. Niestety na tej czynności nakrywa go szpieg Markiza Żółtego, który zabiera mu łuk i strzały, a Kupidyna wrzuca z innymi odpadami do śmieciarki. Pewny otrzymania nagrody pędzi do Markiza. Wiktor planuje akcje zdobycia ukradzionych przedmiotów. Razem z Sophie i Kupidynem wyruszają do twierdzy Markiza, aby je odzyskać. Twierdza ta jest nie do przejścia, bowiem roi się od alarmów i pułapek.

 10. Wielki tort
Dworzanie planują pułapkę na małego aniołka, wiedzą, że uwielbia on słodkie ciasta. Postanawiają upiec wielki tort na urodziny księcia. Podejrzewają, że Kupidyn nie oprze się pokusie i będzie chciał skosztować tortu, tak więc w środku ciasta ukrywają sierżanta Bruno, który jak tylko zobaczy małego aniołka, ma go zakłuć w kajdanki i aresztować.

 11. Książę i zakochani
W Dzielnicy Wielokolorowej miasta Coulerville żyją razem przedstawiciele kilku barw. Jej mieszkańcy są słabi i biedni, brakuje im żywności, nie mają co jeść. Sophie i Wiktor chcą im pomóc. Dlatego też jadą z Luisem, chłopakiem który mieszka w tej dzielnicy do księcia. Chcą, żeby Luis opowiedział księciu o warunkach, w których żyją jego rodacy. Niestety jego dziewczyna Nicole zostaje podstępnie aresztowana przez policję. Za jej uprowadzeniem stoją Hrabia Niebieski i Baron Biały. Informują o tym chłopaka i szantażują go, żeby ten siedział cicho i nic nie mówił księciu. Luis obawiając się o życie Nicole postanawia się wycofać i oznajmia przy wszystkich, że w jego dzielnicy jest cudownie i niczego mu nie brakuje. Wiktor i Sophie nie mogą się z tym do końca pogodzić, żal im chłopca, dlatego też przy pomocy Kupidyna zamierzają uwolnić dziewczynę z więzienia. Pragną też przyprowadzić księcia do Wielokolorowej Dzielnicy, aby zobaczył na własne oczy, w jakich warunkach żyją jej mieszkańcy. Dzięki strzałkom Kupidyna zwierzątka ogarnięte mocą miłości, wykopują pod ziemią tunel, przez który ucieka Nicole. Następnie Sophie pod pretekstem zgubienia torebki wchodzi do pałacu księcia. Charles mimo wszystko wpuszcza ją do środka. Wiktor korzysta z okazji i wchodzi do komnaty śpiącego księcia i przywiązuje jego łóżko do ogarniętego siłą miłości osiołka, który ciągnie je przez całą drogę. Książę nie wie, co się z nim dzieje, budzi się dopiero w centrum dzielnicy, nie może zrozumieć jak się tu znalazł i dlaczego wszyscy ludzie mają smutne miny. Wiktor tłumaczy mu, że owi ludzie żyją w nędzy i nie mają pożywienia. Jako burmistrz miasta prosi w ich imieniu o pomoc. Wzruszony książę postanawia odmienić ich sytuację i wydaje w tej sprawie stosowny dekret. Mieszkańcy są szczęśliwi i wiwatują na część księcia.

 13. Fontanna nienawiści
Profesor Savant wynalazł fontannę nienawiści. Dworzanie postanawiają ją umieścić w centrum miasta. Chcą aby mieszkańcy Coulerville stali się podli i źli. Hrabia Niebieski oznajmia Sophie, że jest to podarunek z miłości do miasta. „Siewcy miłości” jednak są czujni. Podejrzewają, że dworzanie znowu coś knują. Wiktor obserwuje przez teleskop, co się dzieje. Fontanna wprowadza zamęt w Barbocji. Ludzie się nienawidzą, a na ulicach często dochodzi do bójek. Na domiar złego Sophie z Wiktorem piją wodę z fontanny, która zamienia ich w złych i niegodziwych. Kupidynowi udaje się jednak zniszczyć fontannę, dzięki czemu w mieście znów panuje radość i miłość.
 Zakochani też muszą jeść
Wielokolorowa Dzielnica jest odcięta od reszty miasta przez agentów Barona Białego. Jego agenci sprawują nad nią nadzór. W dzielnicy tej panuje miłość między czterema barwami. Dworzanie nie mogą tego znieść. Hrabia Niebieski postanawia pozbawić jej mieszkańców pożywienia. Wierzy, że obrońcy miłości, będą starali się pokrzyżować jego plany, dlatego też dzielnica ta jest pilnie strzeżona. Dworzanie są przekonani, że siewcy miłości nie będą mogli ominąć strażników Barona, ci schwytają ich, a w Barbocji przestanie panować miłość i harmonia. Sophie chce się dostać do Wielokolorowej Dzielnicy, gdyż dworzanie zablokowali dostęp do niej, wyczuwa w tym ich kolejną intrygę, dlatego też prosi o przepustkę księcia. Charles nie chce jej wpuścić, oznajmiając że książę jest bardzo zajęty. Sophie nie chce czekać, wchodzi do jego komnaty i zastaje księcia próbującego pomalować żabę. Sophie przeszkadza mu w tej czynności, co skutkuje tym, iż zamiast żaby, książę pomalował sam siebie. Jest tym tak zachwycony i uradowany, że zgadza się jej wydać przepustkę do Wielokolorowej Dzielnicy. Niestety Dworzanie okazali się przebieglejsi. Sophie pomimo przepustki nie może się dostać do Wielokolorowej Dzielnicy. Agenci Białego już o to zadbali. Karzą jej wypełniać setki niepotrzebnych formularzy aby ta w końcu zrezygnowała. Siewcy miłości nie poddają się jednak. Wiktor razem z Sophie i Cupido planuje dostarczyć wielką skrzynię z jedzeniem dla mieszkańców Wielokolorowej Dzielnicy. Po drodze muszą jednak obejść agentów Barona. Przy pomocy strzałek Kupidyna strażnicy strzegący wejścia do dzielnicy zakochują się w kracie. Siewcy miłości niezauważeni wykorzystują okazję i dostarczają mieszkańcom żywność. W Wielokolorowej Dzielnicy panuje znów dostatek i radość.

Przypisy

Bibliografia 
 Cupido w bazie planete-jeunesse.com
 Kupidyn w bazie IMDb

Linki zewnętrzne 
 Odcinek: Zakochani też muszą jeść

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1991